Sommerbach ist der Name von Fließgewässern:

in Deutschland:
 Sommerbach (Dörsbach), rechter Zufluss des Dörsbachs, bei Klingelbach, Rhein-Lahn-Kreis, Hessen
 Sommerbach (Eder), linker Zufluss der Eder, bei Haldorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; siehe Sonneborn (Gudensberg)
 Sommerbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs, nahe Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Sommerbach (Gammelsbach), rechter Zufluss des Gammelsbachs in Gammelsbach, Gemeinde Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Sommerbach (Hasenbach), linker Zufluss des Hasenbachs, nahe Pohl, Rhein-Lahn-Kreis, Hessen; siehe Pohl (Nassau)#Flächennutzung
 Sommerbach (Herpf), rechter Zufluss der Herpf, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Sommerbach (Horloff) (Ortenberggraben), rechter Zufluss der Horloff, bei Reichelsheim, Wetteraukreis, Hessen; siehe Horloff#Zuflüsse
 Sommerbach (Ifta), rechter Zufluss der Ifta, Wartburgkreis, Thüringen
 Sommerbach (Schmerach), linker Zufluss der Schmerach bei der Lerchenmühle, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Schmerach#Zuflüsse und Seen
 Sommerbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs  (zur Wolf oder Wolfach) beim Bühlershof von Untertal, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Sommerbach (Wieslauf), linker Quellast und Abschnittsname des Oberlaufs der Wieslauf, bei Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Wieslauf#Zuflüsse

in Österreich:
 Sommerbach, Bach bei Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich; siehe Geboltskirchen#Gemeindegliederung

Siehe auch:
 Sommersbach